Machadinha — ferramenta muito similar ao machado
A Machadinha — canção infantil
Fazenda Machadinha — fazenda histórica em Quissamã, Rio de Janeiro, Brasil

Ver também 
Machado